Фруела I — король Астурії.
 Фруела II — король Астурії.